Гиппода́мия () — женское личное имя.

В древнегреческой мифологии
 Гипподамия — дочь Эномая, жена Пелопа.
 Гипподамия — дочь Бриса, жена Минеса.
 Гипподамия — жена защитника Трои Алкафоя, дочь дарданского героя Анхиса.
 Гипподамия, также Деидамия или Лаодамия — жена царя лапифов Пирифоя, мать Полипета.
 Гипподамия, также Деидамия или Лаодамия — дочь героя Беллерофонта, мать Сарпедона.
  — жена Автоноя.
 Гипподамии — две дочери Даная, одна стала женой Истра, другая — Диокриста.

Другое
 «Гипподамия» — музыкальная трагедия Андре Кампра на либретто Пьер-Шарля Руа (1708). 
 (692) Гипподамия — астероид главного пояса, открытый в 1901 году.

Имена греческого происхождения